Der Integralhelm (Vollvisierhelm) ist eine geschlossene Bauart von Helmen. Diese wird unter anderem verwendet als:
 Motorradhelm
 Feuerwehrhelm